Шачина́ндана (, букв. «сын Шачи»):

 Шачинандана — одно из имён Чайтаньи (1486—1534).
 Шачинандана Свами — кришнаитский гуру и проповедник.

См. также 
 Шачи
 Шачидеви